

Лажу — муніципалітет у департаменті Жура

Лажу — громада в кантоні Юра